Въшливче (Pedicularis) е род покритосеменни паразитни растения от семейство Воловодецови (Orobanchaceae). Включва около 500 вида, разпространени във влажните умерени области на Северното полукълбо и в Южна Америка с най-голямо разнообразие в Източна Азия.

Видове 

Воловодецови